Ford Escort steht für:
 Ford Escort, Europa 1967 bis 2000
 eine schlechter ausgestattete Version des Ford Squire, 1955 bis 1961
 Ford Escort (Vereinigte Staaten), 1981 bis 2003
 Ford Escort (China), 2015 bis 2023
 Ford Escort EXP, USA 1986 bis 1988